Лорісал () — португальська власна назва.

Топоніми

Лорісал-ду-Кампу — парафія.